Brühlwiesengraben ist ein Gewässername:

 Brühlwiesengraben (Aasener Dorfbach), linker Zufluss des Aasener Dorfgrabens (zur Alten Stillen Musel, zur Donau) bei Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Brühlwiesengraben (Altbach), rechter Zufluss des Altbachs (zur Reichen Ebrach) bei Markt Mühlhausen, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Brühlwiesengraben (Apfelbach), linker Zufluss des Apfelbachs bei Wixhausen, kreisfreie Stadt Darmstadt, Hessen
 Brühlwiesengraben (Brühläckergraben), linker Zufluss des Brühläckergrabens (zum Unterwassergraben, zur Ostrach (Donau)) bei Einhart, Gemeinde Ostrach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg 
 Brühlwiesengraben (Jagst), rechter Zufluss der Jagst gegenüber Jagsthausen, Gemeinde Westhausen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Brühlgraben